Золотий колос — відзнака «Центросоюзу»
 Золотий колос — змагання серед сільських футбольних команд в СССР
 Золотий колос — санаторій в Алушті
 Золотий колос — головна нагорода Міжнародного кінофестивалю у Вальядоліді (Іспанія)